Близинский:

 Близинский, Виктор Николаевич (1924—2005) — советский футболист.
 Близинский, Иосиф (1827—1893) — польский писатель и драматург